El apellido Orrico se puede referir a:
 Carmine Orrico, nombre original del actor y director cinematográfico estadounidense John Saxon;
 Corrado Orrico, entrenador de fútbol italiano;
 Jorge Orrico, abogado, político y actor uruguayo;
 Manuel Orrico, artesano valenciano;
 Miguel Orrico de los Llanos, político mexicano;
 Nathalia Goyannes Dill Orrico, actriz brasileña;
 Stacie Orrico, cantante cristiana estadounidense;
 Stacie Orrico, álbum grabado por esta cantante en 2003.